Sobolewskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Larissa Iwanowna Sobolewskaja (1929–2017), russische Schauspielerin, siehe Larissa Iwanowna Kronberg
 Kira Arkadjewna Sobolewskaja (1911–1999), russische Botanikerin